BFH puede referirse a:
 Bahrain Financial Harbour, un complejo comercial en Manama, la capital de Baréin; o
 Código IATA del Aeropuerto de Bacacheri, en Curitiba, Brasil.
Battlefield heroes (juego)